Бройдо — еврейская фамилия. Известные носители:

 Бройдо, Вера Марковна (1907—2004) — журналистка, литератор, дочь М. И. Бройдо.
 Бройдо, Владимир Львович — учёный в области информатики.
 Бройдо, Даниил Маркович (1903—1990) — инженер, изобретатель, сын М. И. Бройдо.
 Бройдо, Ева Львовна (Хава Лейбовна) (урождённая Гордон, 1876—1941) — журналистка, мемуаристка, жена М. И. Бройдо.
 Бройдо, Герман Ефимович — московский застройщик начала 20 века (Доходный дом Бройдо).
 Бройдо, Григорий Исаакович (1883—1956) — советский государственный деятель.
 Бройдо, Касриел (Kasriel Broydo, 1907—1945) — поэт-песенник, автор песен на идише.
 Бройдо, Илья Матвеевич (1933—2002) — российский художник.
 Бройдо, Ирина Георгиевна (род. 1931) — российская художница, график, скульптор.
 Бройдо, Марк Исаевич (Мордух Менделевич) (1877—1937) — российский политический деятель.
 Бройдо, Семён Моисеевич (1906—1991) — советский журналист, редактор.
 Бройдо, Соломон Абрамович (1898—1957) — советский художник-оформитель.